Veganzones kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Veganzones (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Veganzones (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar